Igreja de Santa Catarina (Belém) — situada na Palestina
 Igreja de Santa Catarina (Salonica) — situada na Grécia
 Igreja de Santa Catarina (São Petersburgo) — situada na Rússia
 Igreja de Santa Catarina (Valência) — situada na Espanha
 Igreja de Santa Catarina de Alexandria — situada na cidade de Valeta, em Malta

Itália
 Santa Caterina a Magnanapoli — situada em Roma
 Santa Caterina da Siena a Via Giulia — situada em Roma
 Santa Caterina della Rota — situada em Roma

Portugal
 Igreja de Santa Catarina (Cabo da Praia) — situada no concelho da Praia da Vitória, nos Açores
 Igreja de Santa Catarina (Calheta) — situada nos Açores
 Igreja de Santa Catarina (Castelo Branco) — situada no concelho da Horta, nos Açores
 Igreja de Santa Catarina (Lisboa)
 Igreja de Santa Catarina de Sena — situada nos Açores

Desambiguações de templos